Miejscowości w USA:
 Pukwana – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brule
Gminy w USA:
 Pukwana (ang. Pukwana Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brule